Calle de la Compañía o Calle Compañía puede referirse a:

Calle Compañía (Santiago de Chile).
Calle de la Compañía (Madrid).
Calle de la Compañía (Málaga).
Calle de la Compañía (Salamanca).
Calle de la Compañía (Sevilla).